Elena Romero puede referirse a:

 Elena Romero Barbosa (1907-1996) compositora y directora de orquesta española;
 Elena Romero Salazar (1961 - ) actriz y cantautora peruana;